Cilix (Griekse mythologie)
 Cilix (geslacht), een geslacht van vlinders